Тарабини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Тарабини, Анибаль (1941—1997) — аргентинский футболист, нападающий.
 Тарабини, Патрисия (род. 1968) — аргентинская профессиональная теннисистка, специалист по игре в парах.